Мханша () — десерт магрибской кухни из слоёного теста круглой формы, покрытого жареным миндалём и мёдом. Считается одной из лучших магрибских сладостей, которые отличаются сложностью и разнообразием ингредиентов. 

Десерт может различаться по форме и вкусу, метод приготовления и производства также может отличаться в зависимости от региона.

История 
По своему происхождению мханша — алжирско-османское блюдо. Десерт возник в в 1515 году в Алжире , находившемся тогда под контролем Османской империи. Его название, данное из-за его круглой формы, происходит из алжирского диалекта арабского языка и означает «змеевик». Впоследствии блюдо было распространено алжирскими семьями в Марокко в таких городах, как Тетуан.

Примечания 

Алжирская кухня
Марокканская кухня
Десерты